CCA poate fi:

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului, autoritate publică autonomă din Republica Moldova
 Comisia Centrală a Arbitrilor, parte din Federația Română de Fotbal
 Casa Centrală a Armatei, fost club sportiv din România